В статье представлен список баскетбольных клубов России по общему числу выигранных титулов в советское и российское время. В нём перечислены все российские баскетбольные клубы, выигравшие хотя бы один из основных домашних трофеев, либо хотя бы один из европейских клубных турниров. В число этих трофеев входят: победа в чемпионате СССР, чемпионате России, Единой лиге ВТБ Кубке СССР, Кубке России, Евролиге, Кубке Европы, Кубке ФИБА Европы, Кубке Вызова, Кубке Сапорты.

Достижения клубов 
Внутренние:
 ЧСССР/ЧСНГ — Чемпионат СССР, 1924—1992 (турниры 1924, 1928, 1934—1936, 1956, 1959, 1963, 1967 разыгрывались между командами советских республик, областей и городов; в 1992 году проводился Чемпионат СНГ)
 ЧР — Чемпионат России, 1992—2013
 ЕЛ ВТБ — Единая лига ВТБ, 2008— (имеет статус чемпионата России с сезона 2013/14, в турнире участвуют иностранные клубы, в сезоне 2008 проводился «Промокубок Единой лиги ВТБ»)
 КСССР — Кубок СССР, 1949—1953, 1969, 1972—1973, 1978
 КР — Кубок России, 2000, 2002—

Международные:
 КЕЧ/ЕЛ — в период 1958—1991 Кубок европейских чемпионов (European Champions Cup), в период 1991— Евролига (EuroLeague).
 КЕ УЛЕБ — Кубок Европы УЛЕБ (EuroCup Basketball), 2002—
 КВ ФИБА — в период с 2003 по 2008 год носил название «Евролига ФИБА» (FIBA Europe League), в период с 2005 по 2008 назывался «Еврокубок» (FIBA EuroCup), в 2008 турнир был объединён с Кубком Европы ФИБА и стал называться «Кубок вызова» (FIBA EuroChallenge), в сезоне 2015/2016 после реорганизации Кубка Вызова, был возрожден под названием «Кубок ФИБА Европы» (FIBA Europe Cup).
 КЕ ФИБА — в сезоне 2002—03 носил название «Кубок европейских чемпионов ФИБА» (FIBA Europe Champions Cup), в 2003—05 годы «Кубок Европы ФИБА» (FIBA Europe Cup), в 2005—07 «Еврокубок вызова ФИБА» (FIBA EuroCup Challenge).
 КС — в сезонах с 1966/67 по 1990/91 «Европейский кубок обладателей кубков ФИБА» (FIBA European Cup Winners' Cup), с 1991/92 по 1995/96 «Европейский кубок ФИБА» (FIBA European Cup), с 1996/97 по 1997/98 «Еврокубок ФИБА» (FIBA EuroCup), с 1998/99 до 2001/02 «Кубок Сапорты ФИБА» (FIBA Saporta Cup).
 СЕБЛ — Североевропейская баскетбольная лига (North European Basketball League), 1999—2003.

По клубам

По городам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Баскетбольные клубы России
Списки спортивных клубов по титулам